Bombshell (1933), een film uit 1933 van regisseur Victor Fleming
Bombshell (1997), een film uit 1997 van regisseur Paul Wynne
Bombshell (2019), een film uit 2019 van regisseur Jay Roach
Bombshell (computerspel), een computerspel voor de Xbox-One
Bombshell (televisieserie), een dramaserie uit 2006
Seksbom (Engels: Bombshell)